Le terme ligne 305 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne 305A Aarschot - Tirlemont (SNCV Brabant).
 Ancienne ligne 305B Aarschot - Haecht (SNCV Brabant).

Voies ferrées 
 Ligne 305 des chemins de fer hongrois
 Ligne 305 des chemins de fer tchèques

Voir aussi 
  

305